N-121 puede referirse a:
 La Carretera Pamplona-Tudela: vía que une la capital de Navarra con la Ribera.
 La Carretera de Tarazona a Francia por Dancharinea: carretera que, a pesar de su nomenclatura, actualmente discurre desde Tarazona hasta el Límite provincial entre Zaragoza-Navarra. Junto con la N-121-C, une Tarazona y Tudela.